«Ожидание»:
 Ожидание (фильм, 1969) — советский фильм 1969 года режиссёров Шоты Манагадзе и Нодара Манагадзе.
 Ожидание (фильм, 1970) — советский фильм 1970 года режиссёра Тофика Исмайлова.
 Ожидание (фильм, 1980) — советский фильм 1980 года режиссёра Бориса Яшина.
 Ожидание (фильм, 1981) — советский фильм 1981 года режиссёра Радомира Василевского.
 Ожидание (фильм, 2003) — фильм 2003 года режиссёров Игоря Истомина и Владимира Кузьмина
 Ожидание (фильм, 2007) () (другое название «Они ждут») — фильм 2007 года режиссёра Эрни Барбараша.
 Ожидание (фильм, 2013) () — фильм 2013 года режиссёра М. Блаша.
 Ожидание (фильм, 2021) () — фильм 2021 года режиссёра Аку Лоухимиеса

 Ожидания — фильм 1966 года.